

Geografia
 Andrew  – centro abitato della contea di Jackson (Iowa, Stati Uniti d'America)
 Andrew – villaggio canadese in Alberta
 Contea di Andrew – contea del Missouri (Stati Uniti d'America)

Musica
Andrew!!! – album discografico di Andrew Hill

Onomastica
 Andrew – forma inglese del nome proprio di persona Andrea

Persone
Howard Andrew  – giocatore di poker statunitense
Jan Andrew  – nuotatrice australiana
John Andrew  – politico statunitense
Jorge Andrew  – tennista venezuelano
Rob Andrew  – rugbista britannico

Pagine correlate
Parrocchia di Saint Andrew